KVM peut faire référence à :

En informatique,
 commutateur KVM, un dispositif qui permet de partager un clavier, une souris et un écran entre plusieurs ordinateurs,
 Kernel-based Virtual Machine, un hyperviseur pour Linux,